

Geografia 
Garko, Local Government Area nello stato nigeriano del Kano

Persone 

Gabriel Garko, attore ed ex-modello italiano
Gianni Garko, attore italiano
Ryan Garko, prima base e battitore designato statunitense